Een verkeersweg:
N625 (België)
N625 (Frankrijk)
N625 (Nederland), zie Provinciale weg 625
N-625 (Spanje)